Сарони () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сарони, Герман (1823—1900) — американский музыкальный критик, дирижёр и композитор немецкого происхождения.
 Сарони, Наполеон (1821—1896) — американский фотограф и литограф.